Manche (departement), een departement in Frankrijk
manche (sport), een deel van een sportwedstrijd
manche (bridge), een contract dat minimaal 100 punten en daarmee de manchebonus oplevert